Улица Доценко () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Левка Лукьяненко (улицы Рокоссовского) до улицы Генерала Пухова, исторически сложившаяся местность (район) Бобровицкий жилой массив.

Примыкает улица Космонавтов.

История 
Улица была проложена в конце 1960-х годов. Застраивалась вместе с другими улицами Бобровицкого жилмассива. 

Новая улица получила современное название — в честь Героя Советского Союза Иосифа Трофимовича Доценко.

16 марта 2022 года российская армия обстреляла очередь за хлебом около расположенного на улице магазина «Союз». Ещё один снаряд попал в дом неподалёку. Погибли не менее 18 человек.

Застройка 
Улица пролегает в северном направлении, затем после примыкания улицы Космонавтов — северо-восточном. Парная и непарная стороны улицы заняты многоэтажной жилой (преимущественно 5-этажные и частично 9-этажные дома) застройкой, учреждениями обслуживания. В конце улицы — при пересечении с улицей Генерала Пухова — расположен городской лесопарк Берёзовая роща.

Учреждения: 
 дом № 1 Б — детсад № 65
 дом № 2 — отделение связи «Укрпочта» № 35
 дом № 9 — школа № 29 (открыта в 1978 году)
 дом № 20 — детсад № 74
 дом № 22 — школа № 12 
 дом № 25 Б — отделение связи «Укрпочта» № 32; ЖЭК № 10
 дом № 29 — школы №№ 31 и 25
 дом № 34 — Черниговский центр медико-социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение»

Мемориальные доски:
 дом № 9 — участникам вооружённого конфликта на Востоке Украины Александру Шику, Андрею Ищенко — на здании школы № 29, где учились;
 дом № 22 — участнику Вооружённого конфликта на Востоке Украины Андрею Николаевичу Шанскому — на здании школы №12, где учился;
 дом № 22 — участнику Вооружённого конфликта на Востоке Украины Денису Игоревичу Чередниченко — на здании школы №12, где учился (1994-2002);
 дом № 22 — участнику Вооружённого конфликта на Востоке Украины Игорю Владимировичу Нешко — на здании школы №12, где учился (1986-1993);
 дом № 27 — Герою Советского Союза Иосифу Трофимовичу Доценко — комментарий именования улицы;
 дом № 29 — участникам Вооружённого конфликта на Востоке Украины Дмитрию Терновому, Владимиру Титарчуку, Виктору Запеке — на здании школы № 31, где учились.

Примечания

Литература 
 
 Сапон В. Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова